«Crawling back to you» () — третий сингл с пятого студийного альбома «Never Gone» группы Backstreet Boys. Сингл был выпущен только в США, параллельно международному релизу сингла «I still». «Crawling back to you» стал первым синглом группы, на который не было снято видеоклипа.

Список композиций 
 Crawling back to you (Блэр Дэйли, Крис Фаррен)
 Weird world ()

Хит парады

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы 

Синглы Backstreet Boys
Синглы 2005 года
Песни по алфавиту
Песни 2005 года